Брендивајн има више значења:
 Брендивајн (Западна Вирџинија)
 Брендивајн (Мериленд)